

Localités
Fall River (Kansas)
Fall River (Massachusetts)
Fall River (Tennessee)
Fall River (Wisconsin)
Fall River (Nouvelle-Écosse)
Comté de Fall River (Dakota du Sud)

Rivières
Fall River (Colorado), une rivière dans le Colorado
Fall River (Ontario), une rivière Ontario au Canada
Fall River (Californie), dans le comté de Shasta en Californie
Fall River (Maryland), à Baltimore
Fall River (comté de Berkshire), une rivière du comté de Berkshire dans le Massachusetts
Fall River (Oregon), tributaire de la rivière Deschutes en Oregon du centre
Fall River (Dakota du Sud), dans le comté de Fall River